Een verkeersweg:
A67 (Duitsland), zie Bundesautobahn 67
A67 (Groot-Brittannië)
A67 (Nederland), zie Rijksweg 67
A-67 (Spanje)